

Wydarzenia 

 Powstała prowincja Corsica et Sardinia - propretorska